

Prénom 
Guillaume est un prénom dérivé du prénom Germanique Willhelm.

Une variante bretonne, peu répandue, de Guillaume est Ghienne.

 Guillaume d'Amiens ou Guillaume le Peigneur, trouvère et peintre actif à la fin du .

Saints chrétiens

Religieux 
 Guillaume, cardinal du  ;
 Guillaume, évêque de Rennes de 1308 à 1311 ;
 Edmé Guillaume, chanoine d'Auxerre du  ;
 Guillaume de Lure ou Guillaume Édeline (?-1454), docteur en théologie, moine bénédictin de l'abbaye de Lure, connu pour avoir été un défenseur des sorciers ;
 Guillaume (1177-?), abbé de l'Abbaye d'Andres.

Monarques et nobles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Guillaume XI d'Auvergne
 Guillaume XII d'Auvergne
 

Sans numéro d’ordre
 Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, il conquit l'Angleterre au Moyen Âge
 Guillaume le Maréchal (c. 1145-1219), précepteur d'Henri le Jeune
 
 Guillaume de Rodez, comte de Rodez associé à son père jusqu’en 1208
 
 Guillaume, margrave de la marche du Nord de 1051 à 1056
 Guillaume de Marneffe

Patronymes 

 Adrien Guillaume (1833-1872), médecin O.R.L. français, spécialiste du bégaiement ;
 Albert Guillaume (1873-1942), peintre et caricaturiste français ;
 Augustin Guillaume (1895-1983), général de l'armée française ;
 Auriol Guillaume (1979-), footballeur français ;
 
 Céline Guillaume (1981-), écrivain français ;
 Charles Édouard Guillaume, (1861-1938), physicien suisse, prix Nobel de physique en 1920 ;
 Didier Guillaume (1959-), homme politique socialiste  français, Sénateur depuis 2008 ;
 Edmond Guillaume (1826-1894), architecte français ;
 Émile Guillaume (1867-1942), sculpteur français ;
 Eugène Guillaume, architecte rennais du  ;
 Eugène Guillaume (1822-1905), sculpteur français ;
 Ferdinand Guillaume (1887-1977), acteur et réalisateur italien, connu sous le pseudonyme de Polidor ;
 Florence Duperval Guillaume, ministre de la Santé et Première ministre haïtienne désignée le  ;
 François Guillaume (1932-), homme politique français ;
 
 Frédéric François Guillaume de Vaudoncourt (1772-1845), général de brigade français, fils de Joseph Guillaume ;
 Glorieuse Guillaume (1973-), judokate mauricienne ;
 Günter Guillaume (1927-1995), espion est-allemand ;
 Gustave Guillaume (1883-1960), linguiste français ;
 James Guillaume (1844-1916), militant libertaire et historien suisse ;
 Janine Leroux-Guillaume (1927-2018), maître-graveuse canadienne ;
 
 Jean-Marie Guillaume (1939-), missionnaire catholique français ;
 Joseph Guillaume (1756-1820), général de brigade français ;
 Jules Guillaume (baron), (1892-1933), diplomate belge ;
 Laurent Guillaume (1967-), écrivain de romans policiers français ;
 Louis Guillaume (1907-1971), écrivain et poète français ;
 Maître Guillaume (), bouffon des rois Henri IV et Louis XIII ;
 
 Marcel Guillaume (1872-1963), commissaire français ;
 Maxime Guillaume, inventeur français ;
 Michel Guillaume (1967-), acteur, producteur et réalisateur allemand ;
 
 Paul-Marie Guillaume (1929-), évêque catholique français ;
 Philippe Guillaume (1964-), de pseudonyme Albert Dupontel, acteur, réalisateur, scénariste et humoriste français ;
 
 René Guillaume (1885-1945), architecte français ;
 
 Roger Guillaume (1934-2009), basketteur français ;
 Serge Guillaume (1946-), coureur cycliste français ;
 Sylvain Guillaume, (1968-), spécialiste français du combiné nordique ;
 Sylvie Guillaume (1962), femme politique française ;
 Victor Guillaume (1880-1942), peintre, graveur et lithographe français.

Famille

Pseudonyme 

 Gros-Guillaume, comédien français du .

Titres 

 Chanson de Guillaume, un long poème du Moyen Âge ;
 Les Garçons et Guillaume, à table !, une comédie franco-belge écrite et réalisée par Guillaume Gallienne, sortie en 2013.

Toponymes

Belgique 
 Rue Guillaume Kennis,  à Bruxelles ;
 Sart-Messire-Guillaume, village du Brabant-Wallon en Belgique ;

Canada 
 Saint-Guillaume, municipalité québécoise dans la région administrative Centre-du-Québec ;
 Saint-Guillaume-Nord, territoire non organisé québécois dans la région administrative de Lanaudière ;

France 
 Saint-Germain-le-Guillaume, une commune de la Mayenne ;
 Sillé-le-Guillaume, une commune de la Sarthe ;
 Saint-Guilhem-le-Désert, commune de l'Hérault, ancienne Gellone de saint Guillaume de Gellone ;
 Mont Guillaume, montagne près d'Embrun (Hautes-Alpes), en référence à saint Guillaume d'Eygliers ;
 Bois-Guillaume, commune de l'agglomération de Rouen ;
 Le Guillaume, commune de Saint-Paul (Réunion) ;
 Puy-Guillaume, commune du Puy-de-Dôme ;

Sur la Lune 
 Guillaume, cratère météoritique situé sur la face cachée de la Lune.

Autres 
 Guillaume, un outil servant à réaliser des feuillures
 Rue Saint-Guillaume, une métonymie pour l'Institut d'études politiques de Paris

Voir aussi 
 Liste des noms de famille les plus courants en France
 Étymologie des patronymes français

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Outil de coupe
Prénom masculin
Patronyme français